Louis Antoine Léon de Saint-Just

 Saint-Just (Ain)
 Saint-Just (Ardèche)
 Saint-Just (Cantal)
 Saint-Just (Cher)
 Saint-Just (Dordogne)
 Saint-Just (Eure)
 Saint-Just (Hérault)
 Saint-Just (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Just (Puy-de-Dôme)